Van Houten est un patronyme principalement néerlandais.

 Van Houten, première usine de chocolat fondée en 1815 par le Néerlandais Van Houten 
 Carice Anouk van Houten (née à Leiderdorp le ), une actrice néerlandaise. 
 C. J. van Houten peut désigner :
 Coenraad Johannes van Houten qui a inventé la presse à cacao en 1828 et permit de baisser le prix du chocolat.
 Cornelis Johannes van Houten, parfois appelé Kees van Houten (1920 – ), un astronome néerlandais qui participa à la découverte de plusieurs milliers d'astéroïdes.
 Ingrid van Houten-Groeneveld est une astronome néerlandaise, épouse de Cornelis Johannes van Houten
 James H. Van Houten de Savannah en Géorgie, inventeur américain, titulaire du tout premier brevet américain (Confederate Patent "No. 1") le  (pour l'invention d'une arme à feu)
 Leslie Van Houten (née le  à Los Angeles) était un ancien membre de la "Famille" Charles Manson accusée des meurtres de Rosemary et Leno LaBianca.
 Reinier van Houten (Bergh,  - Rheden, 1983) était un éditeur néerlandais national-socialiste. (:nl:Reinier van Houten)
 Samuel van Houten (Groningue  – La Haye ) était un politicien libéral néerlandais. Une loi néerlandaise de 1874, la " Kinderwetje van Van Houten" (littéralement « petite loi des enfants ») porte son nom. Elle fut une des premières lois à tenter de réglementer le travail des enfants.
 Sina van Houten : Sina (Sientje) van Houten (Groningen,  – La Haye, ) elle-même peintre, était l'épouse de Hendrik Willem Mesdag, peintre de marines de la Haagse School (École de La Haye).

Personnages de fiction 

 Dans la série animée télévisée Les Simpson, la famille van Houten est composée du père, Kirk, de la mère Luann et de leur fils Milhouse.
 Dans le jeu vidéo Xenogears, le personnage d'Elehayym porte le nom de Van Houten.

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais